Jawa puede referirse a:

 Jawa, especie ficticia de la saga Star Wars.
 Jawa, fábrica de motocicletas de Checoslovaquia creada en 1929, cuyo producto es conocido a nivel mundial.
 Jawa, empresa dedicada a la venta de papeles e insumos gráficos.
 Jawa, transliteración del nombre indonesio de la isla de Java.